Allan Peiper (1960- ) est un ancien coureur cycliste australien.
 Joachim Peiper (1915-1976) est un officier de la division blindée  SS Leibstandarte Adolf Hitler.
 Tadeusz Peiper (1891-1969) est un poète, critique d'art et théoricien de littérature polonais.